Hemviktjärnarna är en grupp småsjöar i Storsjö socken, Härjedalen:

Hemviktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697843-137040), sjö i Bergs kommun 
Hemviktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697889-137046), sjö i Bergs kommun 
Hemviktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 697903-137077), sjö i Bergs kommun